Nioro Cercle é uma subdivisão administrativa da Região de Kayes do Mali.  A sua sede é a cidade de Nioro du Sahel, que é também sua maior cidade.  O Cercle é ainda dividido em Arrondissements e Comunas.  A população de Nioro Cercle de 1998 foi de 253.984 pessoas.

A área fazer fronteira com o deserto Saara ao norte, e Nioro, desde há muito, é uma importante parada no comércio Trans-saariana.

 See PROJET DE RÉFORME DU SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU MALI : Governo do Mali, Projeto de Reforma do Sector das Telecomunicações. (2001-2002).  Site 1998 inclui os dados demográficos de todos os Cercles e Comunas e estrutura administrativa, a partir de 2001.  Cartographie des infrastructures communales du Mali e  Prévisions de desserte des communes pour la période de 2001-2005.
 

Cercles do Mali